Antun Lučić (mineralog)
Antun Lučić (književnik)